Эрендира, :
 Принцесса Эрендира — полулегендарная предводительница восстания индейцев пурепеча против испанских колонизаторов.
 Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и её бессердечной бабушке — повесть Г. Г. Маркеса.
 Эхидо-Эрендира — небольшая община в штате Баха-Калифорния, Мексика.